SGP est un sigle, qui signifie :
 Singapour :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Société de Géographie de Paris, la plus ancienne société savante de géographie au monde
 Société du Grand Paris, chargée de la construction du réseau de transport Grand Paris Express, et notamment la « double boucle » de métro automatique autour de Paris ;
 Speedway Grand Prix, compétition motocycliste sacrant le champion du monde de speedway ;
 Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, une des Fédérations de mouvements de jeunesse francophones en Belgique ;
 Staatkundig Gereformeerde Partij, un parti politique néerlandais chrétien fondamentaliste, littéralement « Parti Politique Réformé » ;
 Syndicat général de la police, en France ;
 Système généralisé de préférences, dans les accords du GATT ;
 Systèmes de Garantie participatifs, système alternatif à la certification administrative en matière d'éco-consommation ;
 Société générale de presse, groupe de presse français fondé en 1944 par Georges Bérard-Quélin, qui publie notamment : Le Bulletin Quotidien, La Correspondance Économique, La Correspondance des Médias, La Correspondance de la Publicité, Bilans Hebdomadaires, Documentations & Informations Parlementaires ;
 Semantic Generic Profile ou profil générique sémantique, en informatique, modèle de profil utilisateur proposant d'exprimer un ensemble de contraintes explicites à prendre en compte lors de l'adaptation au contexte dans les environnements pervasifs.

Code